Cabo de Tres Puntas puede hacer alusión a:

El Cabo de Tres Puntas, un cabo situado en Argentina;
El Cabo de Tres Puntas, un cabo situado en Guatemala;

 Hay también un cabo de Tres Puntos localizado en la costa atlántica de Ghana.